Dawidów bezeichnet Ortschaften in Polen:
* Dawidów (Jedlnia-Letnisko), Dorf der Gmina Jedlnia-Letnisko in der Woiwodschaft Masowien
 Dawidów (Przedbórz), Siedlung in der Gmina Przedbórz in der Woiwodschaft Łódź

Siehe auch:
 Dawydiw (polnisch Dawidów)
 Davidoff
 Dawydow
 Davidov